

Geografia 
 Neviano – comune italiano della provincia di Lecce in Puglia
 Neviano degli Arduini – comune italiano della provincia di Parma in Emilia-Romagna
 Neviano de' Rossi –  frazione del comune di Fornovo di Taro in provincia di Parma

Persone 
 Ugolino da Neviano – filantropo italiano

Altro 
 Castello di Neviano – rocca costruita a Neviano nel XV secolo da Giovanni Antonio Orsini del Balzo
 Stazione di Seclì-Neviano-Aradeo – stazione della ferrovia Novoli-Gagliano del Capo